Ján Stanislav (1904–1977)
 Ján Stanislav (ur. 1942)